Remixed – album di Sarah McLachlan del 2001
 Remixed – album degli múm del 2002
 Remixed – album degli Smilers del 2002
 Remixed – album degli Shpongle del 2003
 Remixed – album delle Bond del 2003
 Remixed – album di Alicia Keys del 2008
 Remixed – album dei Faunts del 2008
 Remixed – album dei Bastille del 2013
 Remixed! – EP degli Scissor Sisters del 2004